Лаиша Вилкинс () мексичка је глумица.

Филмографија

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Мексичке глумице
Биографије живих особа